Каппелен — фамилия и топоним:

 Каппелен () — коммуна в кантоне Берн (Швейцария)
 Каппелен () — коммуна в кантоне Верхний Рейн, регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия (Франция)

Носители фамилии 
 Андреас Каппелен (1915—2008) — норвежский политический деятель, бывший министр иностранных дел Норвегии
 Герман Каппелен (1827—1852) — норвежский художник, мастер драматического, меланхолического и романтического пейзажа.

См. также 
 Каппелен (семья)